Anton Nowak ist der Name folgender Personen:

* Anton Nowak (Sänger) (1848–1896), österreichischer Sänger und Schauspieler 
 Anton Nowak (Maler) (1865–1932), österreichischer Maler